VIP kan syfta på:

 V.I.P., akronym för Very Important Person.
 VIP, Variable Induction power supply
 VIP (TV-serie).
 Vasoaktiv intestinal peptid, ett gastrointestinalt hormon
 Velocity Intense Performance som är en teknik för förgasare.